Nazarre es el apellido al menos de tres personajes históricos de Argentina:

- Dionisia Nazarre y su hermana Benita Nazarre, dos de las Patricias Argentinas.

- Alejo Nazarre, militar y político, último Teniente-Gobernador de Mendoza mientras ésta pertenecía a la Intendencia de Salta.